Die Saison 2010/11 sah einen Dreikampf um den Titel; am Ende konnte sich Lunds ASK vor dem Titelverteidiger SK Team Viking und SK Rockaden Stockholm durchsetzen.

Da die Elitserien zur folgenden Saison auf 10 Mannschaften reduziert wurde, mussten mit dem Aufsteiger Örgryte SK, dem Farsta SK und Upsala Allmänna Schacksällskap diesmal drei Mannschaften absteigen. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2010/11.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 8., 9. und 10. Oktober 2010, 13. und 14. November 2010, 4. Dezember 2010, 15. Januar 2011, 5., 19. und 26. Februar 2011 sowie am 11., 12. und 13. März 2011. In den ersten drei Runden wurden je drei Wettkämpfe in Göteborg und Lund ausgetragen, die letzten drei Runden wurden zentral in Västerås ausgerichtet, während die übrigen Wettkämpfe dezentral bei den beteiligten Vereinen stattfanden.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Der SK Kamraterna und Limhamns SK haben die gleiche Anzahl an Mannschafts- und Brettpunkten erreicht und teilen damit den 8. und 9. Platz. In der Kreuztabelle sind in der 8. Zeile bzw. Spalte die Ergebnisse des SK Kamraterna aufgeführt, in der 9. Zeile bzw. Spalte die Ergebnisse des Limhamns SK.

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand bei chess-results.com
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2010
Schachveranstaltung 2011